Kisielice (plaats), plaats in Polen
 Kisielice (gemeente), gemeente in Polen